Пташицький () жіноча форма Пташицька ()  — прізвище польського походження. Відомі носії:

 Пташицький Іван Львович (1854—1912) — польський математик, професор; брата Станіслава Пташицького.
 Пташицький Станіслав (1853—1933) — польський філолог, брат Івана Пташицького.
 Анна Пташицька (1911—1967) — польська архітекторка.
 Тадеуш Пташицький (1908—1980) — польський архітектор і урбаніст

Польські прізвища